Премия «Гойя» за лучшие костюмы (Исп.: Premio Goya al mejor diseño de vestuario) один из наград на Кинопремии Гойя.

Лидерами по количестве статуэток являются Хавьер Артиньяно — 5 статуэток, Ивонн Блейк — 7 и Лала Уэте — 5.

Победители 

Номинации кинопремии «Гойя»